Топонимы
 Оронт — древнее название сирийской реки Эль-Аси, названа в честь Оронта I.
 Оронт — эллинистическое название персидского города Равандуз и правящей династии Раввадиды.

Персоналии
 Оронт I — Ерванд I, ахменидский сатрап (IV век до н. э.). Список тёзок-потомков см.: Ерванд (значения), династия Оронтиды.
 Оронт (V век до н. э.) — персидский военачальник, происходивший из царского рода.
 Оронт (IV век до н. э.) — отец македонского регента Пердикки.

В литературе
 Оронт — троянец, персонаж «Энеиды».
 Оронт — индус, одна из жертв бога Диониса, персонаж 17-й книги «Деяния Диониса».
 Оронт — персонаж пьесы Мольера «Мизантроп».

См. также 
 «Сад на берегу Оронта» — роман французского писателя Мориса Барреса и одноимённая опера.